Александр Сергеевич Кульков (род. 13 июля 1943, Москва, РСФСР, СССР) — советский баскетболист. Защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1969).

Биография 
Баскетболом начал заниматься в детской спортивной школе СКИФ, где быстро стал одним из сильнейших в юношеской категории. Первый успех пришел в 1961 году, когда занял 3-е место на Спартакиаде школьников СССР.

В 1961−62 гг. выступал за «Буревестник» (Москва), в 1963-73 гг. — за ЦСКА, в 1974 г. — за СКА (Рига).

Окончил ГЦОЛИФК. Заслуженный тренер России.

В 1975-76 гг. — начальник ДСШ по баскетболу в ЦСКА, в 1977-78 гг. — тренер женской команды мастеров ЦСКА, с которым взял Кубок СССР в 1978 году.

В конце 1970-х годов работал в Венгрии, где служил в качестве заместителя начальника спортивного клуба Южной группы войск.

В сезоне 1981/82 — 2-й тренер БК ЦСКА.

В 1982—1987 — помощник главного тренера в женском БК ЦСКА. При его участии клуб стал чемпионом СССР (1983, 1985), обладателем Кубка Ронкетти (1985).

В 1987 вышел в отставку в звании подполковника, работал тренером ДЮСШ ЦСКА.

Достижения 
 Чемпион Европы 1969.
 Чемпион СССР 1963-66, 1969-73 гг., бронзовый призёр 1968 г.
 Победитель III (1963) и V (1971) Спартакиад народов СССР, обладатель Кубка СССР 1972 г.
 Обладатель КЕЧ 1963, 1969, 1971.

Ссылки 
 Факты биографии
 Ветераны ЦСКА — в строю с кадетами 
 Александр Кульков: Проигрывать мы не умели

Источники 
 100 лет российского баскетбола: история, события, люди: справочник / Автор-составитель В. Б. Квасков. — М.: Советский спорт. — 274 с.: илл. ISBN 5-9718-0175-9

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1943 году
Родившиеся 13 июля
Родившиеся в Москве
Баскетболисты СССР
Игроки сборной СССР по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК АСК Рига
Баскетбольные тренеры СССР
Баскетбольные тренеры России
Заслуженные тренеры России
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма